Die Saison 2013/14 der Regionalliga West war die sechste Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse und die 17. der Regionalliga West in Deutschland.

Sie wurde am 26. Juli 2013 mit der Begegnung SC Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen eröffnet und endete am 24. Mai 2014 mit dem letzten Spieltag. Die Winterpause unterbrach die Spielzeit vom 19. Dezember 2013 bis 24. Januar 2014.

Ein sportlicher Absteiger aus der Vorsaison, der 1. FC Köln II, durfte in der Liga bleiben, da der Wuppertaler SV wegen einer Insolvenzanmeldung nicht am Liga-Spielbetrieb teilnahm, sondern in der Oberliga Niederrhein startete. Aus der Mittelrheinliga 2012/13 gab es keinen Aufsteiger. Als einzige Mannschaft hatte Hilal Bergheim eine Regionalliga-Lizenz beantragt, konnte jedoch den für die sportliche Qualifikation erforderlichen dritten Tabellenplatz nicht erreichen.

Am 35. Spieltag konnte sich der SC Fortuna Köln die Meisterschaft sichern. In den Aufstiegsspielen konnte sich die Fortuna gegen den FC Bayern München II für die 3. Fußball-Liga 2013/14 qualifizieren. Bayer 04 Leverkusen II meldete seine Mannschaft nach dieser Saison von dem Spielbetrieb ab, so dass der Drittletzte KFC Uerdingen 05 die Klasse halten konnte. Erst nach dem letzten Spieltag standen mit der SSVg Velbert und dem SV Lippstadt 08 die Absteiger fest.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga West 2013/14 bei kicker.de

Einzelnachweise 

Regionalliga 2013
2013